AH, Ah oz. ah ima več pomenov.

AH 
 jurišni helikopter (angl. Assault Helicopter)
 Anno Hegirae - v letu hidžre

Ah

ah 
 attohenry

Glej tudi 

Kratice